Antigua Barracuda Football Club foi um clube de futebol de Antígua e Barbuda, sediado em Saint John's, capital do país.

Fundado em 2010, seus jogos como mandante acontecem no Stanford Cricket Ground, na cidade de Saint George, cuja capacidade é de 5000 lugares.

Apesar de ser um clube de futebol antiguano, não disputa o Campeonato nacional e sim a USL Pro, o terceiro escalão do futebol dos Estados Unidos, sendo o único time profissional de Antígua a competir em torneios regidos pela US Soccer (federação de futebol dos Estados Unidos).

Suas cores são azul-claro e branco (uniforme titular) e preto e branco (uniforme reserva).

Uniforme 
 Uniforme titular: Camisa azul-claro com listras laterais brancas, calção azul-claro e meias azul-claras.
 Uniforme reserva: Camisa preta com listras laterais brancas, calção preto e meias pretas.

Elenco

Ligações externas 
 

Clubes de futebol extintos de Antígua e Barbuda
Clubes de futebol fundados em 2010
Clubes de futebol extintos em 2014